Kuusisto steht für:

 Kuusisto, Insel vor der Stadt Kaarina, Finnland
 Burg Kuusisto, Burgruine auf der Insel Kuusisto

Kuusisto ist der Familienname folgender Personen:

 Jaakko Kuusisto (1974–2022), finnischer Geiger, Dirigent und Komponist
 Merja Kuusisto (* 1968), finnische Skilangläuferin
 Mika Kuusisto (* 1967), finnischer Skilangläufer